Dit is een lijst van planetoïden 42301-42400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-

| (42301) - || 2001 UR163|| 21 oktober 2001 || Deep Ecliptic Survey
|-
| (42302) - || 2001 VF10|| 10 november 2001 || LINEAR
|-
| (42303) - || 2001 VO18|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (42304) - || 2001 VZ34|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (42305) - || 2001 VU44|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (42306) - || 2001 VU46|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (42307) - || 2001 VC48|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (42308) - || 2001 VM50|| 10 november 2001 || LINEAR
|-
| (42309) - || 2001 VO86|| 12 november 2001 || LINEAR
|-
| (42310) - || 2001 VB88|| 12 november 2001 || NEAT
|-
| (42311) - || 2001 VB93|| 15 november 2001 || LINEAR
|-
| (42312) - || 2001 VY93|| 15 november 2001 || LINEAR
|-
| (42313) - || 2001 VH97|| 15 november 2001 || LINEAR
|-
| (42314) - || 2001 VQ121|| 15 november 2001 || NEAT
|-
| (42315) - || 2001 VW121|| 13 november 2001 || NEAT
|-
| (42316) - || 2001 WT37|| 17 november 2001 || LINEAR
|-
| (42317) - || 2001 WW39|| 17 november 2001 || LINEAR
|-
| (42318) - || 2001 XV1 || 6 december 2001 || LINEAR
|-
| (42319) - || 2001 XU15|| 10 december 2001 || LINEAR
|-
| (42320) - || 2001 XH17|| 9 december 2001 || LINEAR
|-
| (42321) - || 2001 XE24|| 10 december 2001 || LINEAR
|-
| (42322) - || 2001 XS49|| 10 december 2001 || LINEAR
|-
| (42323) - || 2001 XQ55|| 10 december 2001 || LINEAR
|-
| (42324) - || 2001 XX62|| 10 december 2001 || LINEAR
|-
| (42325) - || 2001 XB89|| 10 december 2001 || LINEAR
|-
| (42326) - || 2001 XW104|| 14 december 2001 || Spacewatch
|-
| (42327) - || 2001 XQ108|| 10 december 2001 || LINEAR
|-
| (42328) - || 2001 XM133|| 14 december 2001 || LINEAR
|-
| (42329) - || 2001 XL169|| 14 december 2001 || LINEAR
|-
| (42330) - || 2001 XC194|| 14 december 2001 || LINEAR
|-
| (42331) - || 2001 XJ195|| 14 december 2001 || LINEAR
|-
| (42332) - || 2001 XP211|| 11 december 2001 || LINEAR
|-
| (42333) - || 2001 XM214|| 11 december 2001 || LINEAR
|-
| (42334) - || 2001 XG222|| 15 december 2001 || LINEAR
|-
| (42335) - || 2001 XX232|| 15 december 2001 || LINEAR
|-
| (42336) - || 2001 XP247|| 15 december 2001 || LINEAR
|-
| (42337) - || 2001 YK16|| 17 december 2001 || LINEAR
|-
| (42338) - || 2001 YT80|| 18 december 2001 || LINEAR
|-
| (42339) - || 2002 AX16|| 5 januari 2002 || NEAT
|-
| (42340) - || 2002 AH23|| 5 januari 2002 || NEAT
|-
| (42341) - || 2002 AK34|| 12 januari 2002 || Spacewatch
|-
| (42342) - || 2002 AU58|| 9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (42343) - || 2002 AB63|| 11 januari 2002 || LINEAR
|-
| (42344) - || 2002 AT90|| 12 januari 2002 || LINEAR
|-
| (42345) - || 2002 AN118|| 9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (42346) - || 2002 AV131|| 8 januari 2002 || LINEAR
|-
| (42347) - || 2002 AV155|| 14 januari 2002 || LINEAR
|-
| (42348) - || 2002 BV9 || 18 januari 2002 || LINEAR
|-
| (42349) - || 2002 BH17|| 20 januari 2002 || Spacewatch
|-
| (42350) - || 2002 BN19|| 21 januari 2002 || NEAT
|-
| (42351) - || 2002 CB6 || 4 februari 2002 || NEAT
|-
| (42352) - || 2002 CV32|| 6 februari 2002 || LINEAR
|-
| (42353) - || 2002 CZ41|| 7 februari 2002 || NEAT
|-
| (42354) Kindleberger || 2002 CK3|| 12 februari 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (42355) Typhon || 2002 CR46|| 5 februari 2002 || NEAT
|-
| (42356) - || 2002 CA47|| 2 februari 2002 || NEAT
|-
| (42357) - || 2002 CS52|| 12 februari 2002 || C. W. Juels
|-
| (42358) - || 2002 CO55|| 7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (42359) - || 2002 CY63|| 6 februari 2002 || LINEAR
|-
| (42360) - || 2002 CG99|| 7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (42361) - || 2002 CS101|| 7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (42362) - || 2002 CY102|| 7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (42363) - || 2002 CL103|| 7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (42364) - || 2002 CS107|| 7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (42365) Caligiuri || 2002 CM5|| 12 februari 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (42366) - || 2002 CL125|| 7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (42367) - || 2002 CQ134|| 7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (42368) - || 2002 CC135|| 8 februari 2002 || LINEAR
|-
| (42369) - || 2002 CT135|| 8 februari 2002 || LINEAR
|-
| (42370) - || 2002 CB137|| 8 februari 2002 || LINEAR
|-
| (42371) - || 2002 CT141|| 8 februari 2002 || LINEAR
|-
| (42372) - || 2002 CD146|| 9 februari 2002 || LINEAR
|-
| (42373) - || 2002 CM174|| 8 februari 2002 || LINEAR
|-
| (42374) - || 2002 CB175|| 8 februari 2002 || LINEAR
|-
| (42375) - || 2002 CA233|| 11 februari 2002 || LINEAR
|-
| (42376) - || 2002 DQ2 || 19 februari 2002 || LINEAR
|-
| (42377) KLENOT || 2002 EU2|| 8 maart 2002 || KLENOT
|-
| (42378) - || 2002 EL12|| 14 maart 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (42379) - || 2013 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42380) - || 2065 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42381) - || 2090 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42382) - || 2183 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42383) - || 2231 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42384) - || 2506 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42385) - || 2844 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42386) - || 3552 P-L || 22 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42387) - || 4071 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42388) - || 4111 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42389) - || 4251 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42390) - || 4305 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42391) - || 4753 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42392) - || 4908 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42393) - || 6012 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42394) - || 6111 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42395) - || 6193 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42396) - || 6213 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42397) - || 6326 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42398) - || 6370 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42399) - || 6372 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (42400) - || 6587 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten